Miejsca o nazwie Hamler:
 Hamler – wieś w USA, Hrabstwo Henry (Ohio) w stanie Ohio.
 Hamler State Bank - bank miejski w Hamler.

Osoby o nazwisku Hamler:
 Garrett Hamler - amerykański piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny, lepiej znany jako Sean Garrett. 
 Patti Hamler - pierwsza dyrektor Pasquotank County High School.
 James Hamler - członek amerykańskiego zespołu (rhythm and blues) The Falcons.

Przypisy